Le patronyme turc Baydemir signifie homme de fer (de Bay ou bey : homme et demir : fer).

Anaïs Baydemir (1979-), présentatrice météo franco-turque.
 (1971-) homme politique kurde.

Voir aussi 

Patronyme turc